La Indumentaria del Flamengo es el utilizado por los jugadores del «Mengão» tanto en competencias nacionales como internacionales, desde el primer equipo hasta los juveniles, como también las mujeres.

La vestimenta titular histórica usada por el club consta de camiseta negra con bastones horizontales rojos, pantalón blanco y medias negras con detalles rojos, la cual ha sufrido leves cambios de diseños. 

La vestimenta alternativa ha tenido varios colores como diseños, actualmente se compone de camiseta blanca, pantaloneta negra y medias blancas.

Evolución cronológica

Titular

Alternativo

Tercero

Especiales/4° uniformes

Uniformes de portero

Uniformes de entrenamiento/cuerpo técnico

Patrocinio

Referencias 

Clube de Regatas do Flamengo
Flamengo